Port Hood ou Juste-au-Corps est une ville canadienne.
 Le juste-au-corps est un vêtement.